I ragazzi della porta accanto (The Boys Next Door) – film del 1985 diretto da Penelope Spheeris
 The Boys Next Door – film per la televisione del 1996 diretto da John Erman